Jeux olympiques de 1980 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1980, qui ont eu lieu à Lake Placid, aux États-Unis;
Jeux olympiques d'été de 1980, qui ont eu lieu à Moscou, en URSS